Бори́с може стосуватися:

 Борис — чоловіче ім'я.
 Борис — річка в Полтавській області України.
 Борис — приватна українська багатопрофільна клініка.

 Борис Василь Ярославович (1958—2017) — радянський футболіст та український тренер.
 Борис Володимир Максимович (*1931) — український лікар-фтизіатр, пульмонолог.
 Борис Володимир Михайлович — старшина служби цивільного захисту, кавалер ордена «За мужність» ІІІ ступеня.
 Борис Євген-Фердинанд (1904—1994) — український промисловець, громадський діяч. Син Івана Бориса.
 Борис Іван (1869—1923) — український промисловець.
 Борис Ігор Володимирович (1983—2014) — український військовик, учасник російсько-української війни.
 Борис Ігор Петрович (1958—2015) — капітан запасу ЗСУ, учасник російсько-української війни.
 Борис Олександр Олександрович (? — 2022) — майор Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Пахомій Борис (1903—1973) — український церковний діяч, священик УГКЦ, василіянин, в'язень ГУЛАГу.
 Борис Петро (1923—1946) — український військовик, діяч УПА, лицар Бронзового хреста бойової заслуги УПА.

Примітки